Naker puede referirse a:

 Uno de los dos ángeles Islámicos, Munkar y Nakir, que visitan a los difuntos en la primera noche de su muerte.
 La variante europea de la Naqareh, un instrumento musical del Medio Oriente, Turquía e India, llamado nakers en inglés.